Переда́тчик — аппарат для передачи сигналов, сообщений, речи, изображений  на расстояние.

 Радиопередатчик — устройство, формирующее радиосигнал.
 Телевизионный передатчик — разновидность радиопередатчика для передачи телевизионных сигналов.
 FM-трансмиттер ( — передатчик) — маломощный радиопередатчик для прослушивания цифровых аудиофайлов при помощи автомобильного радиоприёмника.
 Оптический передатчик — передаёт оптические сигналы.

См. также 
 Передатчик «Маяк»
 Передатчик «Талдом»
 Передатчик Титаи-Бей

Примечания